Marielund kan syfta på:

Marielund, Haparanda kommun – en tätort i Haparanda kommun
Marielund, Uppsala kommun – en småort i Funbo socken i Uppsala kommun
Marielund (station ULJ) – en station vid Upsala–Lenna Jernväg
Marielund (stiftsgård) – en katolsk stiftsgård i Ekerö kommun
Marielund, Halmstads kommun – ett gods i Kvibille, Halmstads kommun
Marielund, Helsingborgs kommun –  en herrgård i Mörarps socken i Helsingborgs kommun
Marielund, Karlskrona kommun – ett gods i Nättraby, Karlskrona kommun
Marielund, Norrköping – en stadsdel i Norrköping
Marielund, Umeå – ett bostadsområde inom stadsdelen Olofsdal i Umeå
Marielund, Strängnäs kommun – en tätort i Strängnäs kommun i Södermanlands län
Marielund (station ÖSlJ) – en station vid Östra Södermanlands Järnväg, ÖSlJ 
 Marielund (naturreservat) – ett naturreservat i Norrköpings kommun

Se även
Mariannelund